Debrah Scarlett (1993), een Noorse zangeres
 Scarlett Johansson (1984), een Amerikaanse actrice
 Sylvia Scarlett, een film uit 1935
 Will Scarlett, een personage uit de Robin Hood-legende
 Sasha Hostyn, een StarCraft II-speler bekend onder de naam Scarlett
 Scarlett (1991), een film uit 1991
 Scarlett (boek), een roman van Alexandra Ripley
 Scarlett (televisieserie), een miniserie uit 1994 gebaseerd op dit boek
 Scarlett (2006), een televisiefilm uit 2006 van Robert Hewitt Wolfe
 Scarlett (2014), een korte film uit 2014